Toto je seznam měst v Nigérii.

Největšími aglomeracemi v Nigérii jsou Lagos, kde žije 11 615 563 obyvatel, Ibadan, kde žije 4 712 877 obyvatel, a Kano, kde žije 4 033 069 obyvatel. Dohromady to představuje asi 12% obyvatelstva celé země. Hlavním městem Nigérie je Abuja, kde žije 182 418 obyvatel (odhad pro rok 2007).

V následující tabulce jsou uvedena města nad 200 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 26. listopadu 1991, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a spolkové státy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 

 
Nigérie
města